Вале́рий Бо́йко: Бойко, Валерий Васильевич (род. 1952) — советский белорусский легкоатлет, прыгун с шестом.
 Бойко, Валерий Федосеевич (род. 1945) — советский спортсмен (вольная борьба), тренер.
 Бойко, Валерий Яковлевич (род. 1965) — советский и киргизский футболист.